Czerwen brjag – miasto w Bułgarii
 Krasny Brzeg – wieś na Białorusi